

Topônimos geográficos do Brasil 
 Municípios em Minas Gerais
 Manhuaçu
 Santana do Manhuaçu
 São João do Manhuaçu

 Distritos de Minas Gerais
 Santo Antônio do Manhuaçu, no município de Caratinga

 Cursos hidrográficos
 Rio Manhuaçu

Desambiguações de topônimos